A31 ou A-31 peut faire référence à :

Domaine militaire 
 Vultee A-31 Vengeance, un bombardier américain.

Médecine 
 Infections dues à d'autres mycobactéries, d'après la classification internationale des maladies.

Transports 
Autoroutes
  Autoroute allemande A31 reliant Emden à Bottrop ;
  Autoroute espagnole A-31 reliant Atalaya del Cañavate à Alicante ;
  Autoroute française A31 reliant la frontière luxembourgeoise à Beaune ;
  Autoroute italienne A31 reliant Badia Polesine à Piovene Rocchette ;
  Autoroute kazakh A31 reliant Chapaev à Zhanybek ;
  Autoroute néerlandaise A31 reliant Harlingen à Leeuwarden ;
  Autoroute portugaise A31, contournement ouest de Coimbra ;
  Autoroute québécoise 31 (A-31) reliant l'autoroute 40 à Joliette.

Routes
  Route britannique A31 reliant Guildford à Bere Regis ;
  Route nord-irlandaise A31 reliant Moneymore à Castledawson.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres